Macrosomia fetale, che identifica un neonato con peso alla nascita superiore a 4 kg
 Macrosomia, altro nome con cui viene identificato il gigantismo